Alanngorsuup Qaqqaa bezeichnet:
 Alanngorsuup Qaqqaa (Berg, Alanngorsuaq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Alanngorsuup Qaqqaa (Berg, bei Tasiluk), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland